l'assedio di Bisanzio (438 a.C.), condotto da Pericle
 l'assedio di Bisanzio (408 a.C.), condotto da Alcibiade
 l'assedio di Bisanzio (339 a.C.), condotto da Filippo II di Macedonia;
 l'assedio di Bisanzio (195), condotto da Settimio Severo;
 l'assedio di Bisanzio (313), condotto da Massimino Daia;
 l'assedio di Bisanzio (324), condotto da Costantino I.

Pagine correlate 
 Assedio di Costantinopoli
Assedi di Costantinopoli